13-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 5 жовтня 1958 по 16 квітня 1959. У змаганні брали участь десять команд. Переможцем став клуб ЦСК МО Москва. Найкращий снайпер — Віктор Якушев (21 закинута шайба).

Підсумкова таблиця 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Друга група

Найкращі снайпери 
 Віктор Якушев («Локомотив») — 21
 Костянтин Локтєв (ЦСК МО) — 19
 Борис Майоров («Спартак» Москва) — 18
 Валентин Кузін («Динамо» Москва) — 18

Команда усіх зірок 
Воротар: Микола Пучков (ЦСК МО)
Захисники: Микола Сологубов (ЦСК МО) — Генріх Сидоренков (ЦСК МО)
Нападники: Борис Майоров («Спартак» Москва) — Євген Грошев («Крила Рад»)

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1958/59 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1958/59 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
СРСР
СРСР